A 2014–2015-ös UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, melyet az UEFA Bajnokok Ligája szerint bonyolítanak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. Ez volt ennek a tornának a 3. kiírása. A harmadik tornát a Chelsea U19 csapata nyerte.
A lebonyolítás a következőképpen történik: a csapatokat nyolc négyes csoportba sorsolják, ahonnan az első két helyezett jutott az egyenes kiesési szakaszba, ahonnan egészen a döntőig egy meccs dönt a továbbjutásról.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Egyenes kieséses szakasz

Győztes

Források
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga